Die Communauté d’agglomération du Pays de Laon ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 19. Dezember 2013 gegründet und umfasst 38 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in Aulnois-sous-Laon.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich als Communauté de communes du Laonnois geschaffene Gemeindeverband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2014 als  Communauté d’agglomération neu gegründet.

Mitgliedsgemeinden

Veränderungen 
 2019: Fusion Cessières und Suzy → Cessières-Suzy

Quellen 

Pays de Laon
Département Aisne
Gegründet 2013